Štulac (Lebane), een plaats in de Servische gemeente Lebane
 Štulac (Vrnjačka Banja), een plaats in de Servische gemeente Vrnjačka Banja